Daunou kan syfta på:

 Pierre Daunou (1761–1840), fransk politiker, arkivarie och historiker
 Daunou, Centralafrikanska republiken, en flod
 Théâtre Daunou, en teater i Paris